Combate
 Batalla
 Deporte de combate
 Escaramuza
 Conflicto
 Cada una de las sesiones de alguno de los espectáculos que implican enfrentamiento entre animales o de personas con animales:
 Pelea de perros
 Pelea de gallos
 Tauromaquia
 Videojuego de lucha
 Duelo, desafío o reto
 Torneo deportivo
 Torneo medieval
 Peleas de gladiadores

Topónimos 
 Corte de Peleas, municipio de la provincia de Badajoz, España.
 Peleas de Abajo, municipio de la provincia de Zamora, España.
 Peleas de Arriba, localidad del municipio de Corrales del Vino, provincia de Zamora, España.

Biónimos 
 Pelea es un género de mamíferos de la familia Bovidae.
 Pelea es un sinónimo del género botánico Melicope, perteneciente a la familia Rutaceae.

Cuadros de Goya 
 Riña de gatos, cartón para tapiz
 La riña en la Venta Nueva, cartón para tapiz 
 Riña en el Mesón del Gallo
 Duelo a garrotazos o La riña, una de las pinturas negras

Otras obras artísticas 
 Pelléas (léase "Peleas") es el protagonista de Pelléas et Mélisande, título de varias obras dramáticas y musicales.
 Riña en un café, la primera película española con argumento (Fructuós Gelabert, 1897).

No conviene confundir 
Pelea con Pelida, expresión homérica para referirse a Aquiles, por ser hijo de Peleo.